Jean Bernier (né le  à Saint-Hyacinthe, dans la province du Québec au Canada) est un joueur québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1970 avec les Bruins de Shawinigan dans la LHJMQ.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1970-1971 || Bruins de Shawinigan || LHJMQ ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|1971-1972 || Bruins de Shawinigan || LHJMQ ||61 ||4 ||37 ||41 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Bruins de Shawinigan || LHJMQ ||64 ||18 ||42 ||60 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Dynamos de Shawinigan || LHJMQ ||61 ||14 ||55 ||69 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Nordiques de Québec || AMH ||34 ||1 ||13 ||14 ||13 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|1974-1975 || Nordiques du Maine || NAHL ||33 ||9 ||14 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1975-1976 || Nordiques de Québec || AMH ||80 ||4 ||26 ||30 ||10 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1976-1977 || Nordiques de Québec || AMH ||72 ||2 ||13 ||15 ||23 ||9 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1977-1978 || Nordiques de Québec || AMH ||74 ||10 ||32 ||42 ||4 ||10 ||3 ||4 ||7 ||2
|-
|1978-1979 || Oilers de Tulsa || LCH ||60 ||3 ||23 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-

|260 ||17 ||84 ||101 ||50 ||32 ||3 ||8 ||11 ||4

Notes et références 

Naissance en juillet 1954
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Bruins de Shawinigan
Joueur des Dynamos de Shawinigan
Joueur des Nordiques du Maine
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Oilers de Tulsa
Défenseur de hockey sur glace